El-Manṣûra kan syfta på följande platser:

Egypten 

 Al Manşūrah (guvernementshuvudort), Ad-Daqahliyya, 
 Markaz al Manşūrah, region, Ad-Daqahliyya, 

Robotskapade Egyptenförgreningar